Pust ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter Pust (* 1939), deutscher Autor und Historiker
 Friedrich-Albert Pust (1842–1928), Segelmacher, Kaufmann, Reeder in Geestemünde
 Horst Pust (* 1953), deutscher Fußballspieler
 Ingomar Pust (1912–1998), österreichischer Offizier, Alpinist, Schriftsteller und Journalist
 Max Pust  (1876–1954), Sohn von Friedrich-Albert, Kaufmann und Reeder in Bremerhaven

PUST ist die Abkürzung 
 der englischen Übersetzung des Namens der Universität für Wissenschaft und Technik Pjöngjang (Pyongyang University of Science and Technology).
 der Päpstlichen Universität des Heiligen Thomas von Aquin (ital.: Pontificia Università San Tommaso d’Aquino)